dissipatore – in elettronica, dispositivo per ridurre la temperatura

 dissipatore – in idraulica, vasca utilizzata per rallentare la corrente e i moti vorticosi di un corso d'acqua

 dissipatore – in alpinismo, dispositivo utilizzato per rallentare la velocità di scorrimento della corda in una imbracatura

 dissipatore – tritarifiuti